SK Slavia Praag is de vrouwenafdeling van Slavia Praag.

Geschiedenis 
Slavia was een pionier in het vrouwenvoetbal in Tsjechoslowakije en won de eerste drie edities van het Tsjechische SR-kampioenschap tussen 1970 en 1972. Daarna won het nog zes trofeeën tot 1989, toen een finale tussen de Tsjechische en Slowaakse kampioenen werd georganiseerd. Slavia was de Tsjechoslowaakse kampioen in 1992 en 1993.
Slavia 2017, voor de wedstrijd tegen Stjarnan
Echter, rivaal Sparta Praag kreeg de overhand in de nieuwe Tsjechische Liga na de ontbinding van Tsjecho-Slowakije. Slavia won het kampioenschap voor het eerst in 2003  en speelde de UEFA Women's Cup 2003-04, waar het in de groepsfase werd uitgeschakeld door titelverdediger Umea IK. Het is sindsdien altijd de tweede plaats in de competitie geweest en staat op de tweede plaats na Sparta.  In 2011 waren ze dicht bij het winnen van hun eerste nationale beker, maar verloren ze de finale van Sparta in de strafschoppenserie.  Hetzelfde gebeurde opnieuw in 2013.

In 2014 won de ploeg de dubbel, waarmee een einde kwam aan een negenjarige winning streak van Sparta in de competitie. Het was ook de eerste keer dat Sparta de beker niet won.

Erelijst 

 11x Tsjechische SR-competitie (1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1979, 1983, 1987, 1988, 1992, 1993)
 8x Tsjechische Liga (2003, 2004, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2022)
 3x Tsjechische beker (2014, 2016, 2022)

In Europa 

Tsjechische vrouwenvoetbalclub
Slavia Praag